Boleslav, Boleslaw of Bolesław kan verwijzen naar:
Hertog van Bohemen
 Boleslav I van Bohemen (910-967), 'de Verschrikkelijke'
 Boleslav II van Bohemen (ca. 920-999), 'de Vrome'
 Boleslav III van Bohemen (?-1037), 'de Rode'

Hertog van Opole
 Boleslaw van Toszek (ca. 1254/8-1313)
 Bolesław II van Opole (?-1356)
 Bolesław III van Opole (ca. 1330/1337-1382)
 Bolesław IV van Opole (ca. 1463/1467-1437)

Heersers van Polen
 Bolesław I van Polen (ca. 966-1025), 'de Koene'
 Bolesław II van Polen (1039-1081), 'de Stoute'
 Bolesław III van Polen (1085-1138), 'Scheefmond'
 Bolesław IV van Polen (ca. 1125-1173), 'de Kroesharige'
 Bolesław V van Polen (1226-1279), 'de Kuise'

Hertog van Teschen (Silezië)
 Bolesław I van Teschen (?-1431)
 Bolesław II van Teschen (1425-1452)

Andere heersers
 Bolesław I van Schweidnitz (1251/1256-1301), 'de Strenge', hertog van Schweidnitz
 Bolesław I van Silezië-Breslau (1127-1201), 'de Lange', hertog van Silezië-Breslau
 Bolesław II van Liegnitz (ca. 1217-1278), 'de Kale', hertog van Silezië-Breslau en Silezië-Liegnitz
 Bolesław II van Schweidnitz (1308-1368), 'de Kleine', hertog van Schweidnitz-Jauer
 Bolesław III de Verkwister (1291-1352), hertog van Liegnitz
 Bolesław V van Warschau (?-1488), hertog van Warschau
 Boleslaw George II (1308-1340), vorst van Galicië
 Boleslaw Januszowic (ca. 1385/1386-1428), zoon van een hertog van Mazovië-Warschau
 Boleslaw de Vrome (ca. 1224-1279), 'de Vrome', hertog van verschillende delen van Groot-Polen
 Boleslaw van Falkenburg (1293-ca. 1362/1365), 'de Oude', hertog van Falkenburg
 Boleslaw van Mazovië (1421-1454), hertog van Warschau
 Boleslaw van Oels (ca. 1293/1296-ca. 1320/1321), hertog van Oels
Overige personen
 Bolesław Bierut (1892-1956), president van Polen
 Bolesław Piasecki (1915-1979), Pools politicus, publicist en rooms-katholiek activist

Overig

 Bolesław (gemeente in powiat Dąbrowski), landgemeente in Klein-Polen
 Bolesław (gemeente in powiat Olkuski), landgemeente in Klein-Polen
 Bolesław (powiat Dąbrowski), dorp in Klein-Polen
 Bolesław (powiat Olkuski), dorp in Klein-Polen
Boleslav kan verwijzen naar verschillende Tsjechische plaatsen:
 Mladá Boleslav, stad in Tsjechië
 FK Mladá Boleslav, voetbalclub uit deze stad
 Okres Mladá Boleslav, district rond deze stad
 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, stad in Tsjechië